Branizza (o anche Brenizza e Branizza di Santa Croce, in sloveno Spodnja Branica) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Nuova Gorizia.

Geografia fisica
La località, che si trova a 107,6 metri s.l.m. e a 19,0 chilometri dal confine italiano, è situata nella parte inferiore (spodnja in sloveno) della riva destra del torrente Branizza, alle pendici delle colline del Vipacco (Vipavski griči) a 22,4 km dal capoluogo comunale e a breve distanza dalle ultime propaggini dell'altopiano carsico.
La frazione è bagnata dai seguenti corsi d'acqua: torrente Branizza (Branica) e Mlac.

Storia
Durante il dominio asburgico Branizza fu frazione del comune di Samaria.

Note

Altri progetti 

Insediamenti di Nova Gorica